Palme steht für:
 Palmengewächse oder Palmen, einzige Familie der Ordnung der Palmenartigen
 Palme (Familienname) (auch Palmé), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Die Palme, ehemaliges Berliner Obdachlosenasyl
 Künstliche Palme in Warschau
 La Palme, Gemeinde in Frankreich
 Palm Islands, künstliche Inseln in Form einer Palme vor Dubais Küste
 Palme (Barcelos), Gemeinde in Portugal
 Palme (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 Palme (Schiff), alter Handelsschifftyp
 Palme (Brabecke), Fluss im Sauerland
 Palme (Trikotagen), ehemalige Trikotfabrik in Glashütten, Oberfranken

Auszeichnungen
 Goldene Palme, in Cannes für Filme
 Palme von Jerusalem des päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab 
 Ordre des Palmes Académiques für Verdienste um das französische Bildungswesen
 Ehrenorden der Palme der Republik Suriname

Siehe auch:

 LaPalme
 Pallme
 Palm (Begriffsklärung)
 Palm Island (Begriffsklärung)
 Palmen (Begriffsklärung)
 Palmenorden
 Zur Palme